Максим Левин: Левин, Максим Григорьевич (1904—1963) — советский антрополог.
 Левин, Максим Евгеньевич (1981—2022) — украинский фотожурналист.